MP3 steht für:

 MP3, ein Audio-Dateiformat
 Piaggio MP3, dreirädriger Großroller des italienischen Fahrzeugherstellers Piaggio

Mp3 ist der Künstlername von:

 Aram Mp3 (bürgerlich Aram Sargsyan; * 1984), armenischer Sänger

mP3 steht für:
 NRK mP3, ein norwegischer Radiosender (siehe Norsk rikskringkasting)

Siehe auch:

MP3